Copa Carlos Dittborn – seria dziewięciu turniejów towarzyskich o Puchar Carlosa Ditborna między reprezentacjami Argentyny i Chile, przeprowadzonych w latach 1962–1976.

Edycja 1962 roku 

 Mecze

 Końcowa tabela
Triumfatorem turnieju Copa Carlos Dittborn 1962 został zespół Argentyny.

Edycja 1964 roku 
 Mecze

 Końcowa tabela
Triumfatorem turnieju Copa Carlos Dittborn 1964 został zespół Argentyny.

Edycja 1965 roku 
 Mecze

 Końcowa tabela
Triumfatorem turnieju Copa Carlos Dittborn 1965 został zespół Argentyny.

Edycja 1968 roku 
 Mecze

 Końcowa tabela
Triumfatorem turnieju Copa Carlos Dittborn 1968 został zespół Argentyny.

Edycja 1971 roku 
 Mecze

 Końcowa tabela
Triumfatorem turnieju Copa Carlos Dittborn 1971 został zespół Argentyny.

Edycja 1972 roku 
 Mecze

 Końcowa tabela
Triumfatorem turnieju Copa Carlos Dittborn 1972 został zespół Argentyny.

Edycja 1973 roku 
 Mecze

 Końcowa tabela
Triumfatorem turnieju Copa Carlos Dittborn 1973 został zespół Chile.

Edycja 1974 roku 
 Mecze

 Końcowa tabela
Triumfatorem turnieju Copa Carlos Dittborn 1974 został zespół Argentyny.

Edycja 1976 roku 
 Mecze

Triumfatorem turnieju Copa Carlos Dittborn 1976 został zespół Argentyny.

Bibliografia 
 Copa Carlos Dittborn, The Introduction Page of the RSSSF.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
1962 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej
1965 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej